Николай Александрович Зарубин (1856 — 1927) — российский военачальник, выпускник академии Генерального штаба, генерал-лейтенант армейской кавалерии.

Биография 
Родился 25 июля 1856 года в дворянской семье Зарубиных. Общее и начальное военное образование получил в 1-й Санкт-Петербургской военной гимназии, которую окончил в 1873 году, и — в Николаевском кавалерийском училище.

Военная служба
В 1875 году выпущен хорунжим в Казачий лейб-гвардии полк, с которым участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.

Высшее военное образование получил в Николаевской академии Генерального штаба. Выпущен из академии штабс-капитаном в 1883 году.

По окончании академии — на должностях Генерального штаба. Капитан с 1884 года, подполковник — с 1888 года, полковник — с 1892 года.

Начальник штаба крепости Осовец с 24 октября 1894 года по 28 июля 1895 года. С 1895 — начальник штаба 3-й кавалерийской дивизии, цензовое командование полком отбывал в 13-м драгунском Каргопольском полку с 28 января 1900 года по 4 сентября 1903 года. 

С 5 сентября 1903 года — генерал-майор, командир 1-й бригады 11-й кавалерийской дивизии. С 1904 года — командир 1-й бригады 10-й кавалерийской дивизии.

С 27 марта 1906 года — начальник штаба 1-го Сибирского армейского корпуса.

В отставке
26 мая 1911 года уволен в отставку с награждением чином генерал-лейтенанта, мундиром и пенсией.

В Белом движении
Во время Гражданской войны — в Вооруженных силах Юга России. В ноябре 1920 года — в эвакуации на острове Лемнос, участвовал в формировании Лейб-гвардии Казачьего дивизиона.

Частная жизнь
Николай Александрович был женат, имел в браке двоих детей.  С 1922 года — в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 

Скончался 24 марта 1927 года в Воеводине, на территории Королевства сербов, хорватов и словенцев.

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — М.: Центрполгираф, 2009, — ISBN 978-5-9524-4167-5
 
 Сайт "Русская армия в Великой войне" - Николай Александрович Зарубин. 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Русские эмигранты первой волны в Югославии